Zweck steht für:

 Zweck, der Beweggrund einer zielgerichteten Tätigkeit oder eines Verhaltens
 öffentlicher Zweck, ein Rechtsbegriff des Kommunalrechts
 Zweckbindung, die gesetzlich oder vertraglich festgelegte Bestimmung des Verwendungszwecks von Geld oder Sachleistungen

Zweck ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Zweck (1857–1934), deutscher Gymnasiallehrer
 Axel Zweck (* 1959), deutscher Chemiker und Soziologe 
Siehe auch:
 Zweckel